Чемпионат Греции прошёл в Игуменица с 1 декабря по 9 декабря 2007 года.

 Категория: 8-я (средний рейтинг: 2448).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
2007 год в шахматах
Декабрь 2007 года
Спорт в Греции в 2007 году